Хромозома 16 е една от 23-те двойки хромозоми откриващи се при хората . В нормално състояние хората имат две копия на тази хромозома. Тя обхваща около 96 милиона базови двойки (строителният материал на ДНК) и представлява малко под 3% от общата ДНК намираща се в клетките .

Гени

Брой гени 
По-долу са представени някои от гените разположени в хромозома 16. Тъй като учените използват различни подходи за определяне на броя на гените в генома, техните прогнози за броя им във всяка хромозома варира (за технически подробности вижте генното прогнозиране ). Сред различните проекти, проектът за съвместна консенсусна кодираща последователност (CCDS) използва изключително консервативна стратегия за тази цел. Така че прогнозата за броя на гените на CCDS представлява долна граница на общия брой гени, кодиращи човешки протеини.

Болести и разстройства 
 Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)
 Синдром на Аспергер
 Разстройства от аутистичния спектър  
 Автозомно доминантна бъбречна поликистоза (PKD-1)
 Болест на Батен
 Комбинирана малонова и метилмалонова ацидурия (CMAMMA)
 Фамилна средиземноморска треска (FMF)
 Синестезия
 Таласемия
 Тризомия 16
 Синдром на Моркио

Свързани черти 
 Червена (рижа) коса

Цитогенетична лента (бенд)

Бележки 

Генетика
Хромозоми
Медицинска генетика